Уильям Райт (; 17 января 1830, Малайя (Бенгалия) — 22 мая 1889, Кембридж) — британский семитолог.

Биография 
Учился в Сент-Эндрюсском университете, Университете Галле и Лейденском университете.

В 1855—1856 годах — профессор арабского языка в Университетском колледже Лондона, в 1856—1861 годах — в Дублине.

В 1861—1870 годах — сотрудник отдела рукописей Британского музея.

С 1870 года — Адамсовский профессор арабского языка в Кембридже.

С 1876 года — член-корреспондент Петербургской АН.

Научное наследие 
В обучении арабскому языку продолжает использоваться его «Грамматика».

Многие его работы по сирийской литературе сохраняют свою научною ценность, особенно каталоги Британской библиотеки и Кембриджской университетской библиотеки.

Труды 
 The book of Jonah in four semitic versions: Chaldee, Syriac, Aethiopic and Arabic. London, 1857.
 A Grammar of the Arabic Language. 2 vols. London, 1859—1862.
 Contributions to the apocryphal literature of the New Testament / collected and edited from Syriac manuscripts in the British Museum, with an English translation and notes, by W. Wright. (1865).
 The departure of my Lady Mary from this world / edited from two Syriac MSS. in the British Museum, and translated by W. Wright. (1865) (Journal of sacred literature and Biblical record for January and April, 1865).
 The homilies of Aphraates, the Persian sage / [by] Aphraates, the Persian sage. (1869).
 Catalogue of Syriac Manuscripts in The British Museum acquired since the year 1838. 3 vols. (1870).
 Apocryphal Acts of the Apostles / edited from Syriac manuscripts in the British Museum and other libraries by William Wright. 2 vols. (1871).
 Fragments of the Turras mamlla nahraya or Syriac grammar / of Jacob of Edessa : edited from mss. in the British Museum and the Bodleian Library by W. Wright. (1871).
 Fragments of the Curetonian Gospels [in Syriac] / ed. by W. Wright. (1872).
 Fragments of the Homilies of Cyril of Alexandria on the Gospel of S. Luke. (1874).
 The chronicle of Joshua the stylite: composed in Syriac A.D. 507. With a translation into English and notes by W. Wright. (1882).
 The book of Kalilah and Dimnah / translated from Arabic into Syriac. (1884).
 S. Ignatius. Revised texts with introductions, notes, dissertations, and translations. Gr., Lat., Eng.-Syriac remains of S. Ignatius. (1885).
 Some apocryphal Psalms in Syriac. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, June 1887.
 Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Cambridge, 1890.
 A short history of Syriac literature. (1894).
 Epistolae Pilati et Herodis graece. (W. Wright’s translation of the Syriac version.) Gr. & Eng. (1897).
 Ecclesiastical history of Eusebius in Syriac / edited from the manuscripts by William Wright and Norman McLean, with a collation of the ancient Armenian version by Adalbert Merx; translated from the Greek by C.-F. Crusé. (1898).
 A Catalogue of the Syriac manuscripts preserved in the library of the University of Cambridge. By William Wright & Stanley Arthur Cook. (1901).

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 172, 183, 185, 198, 200, 206, 215, 278, 280, 282.
 Bernhard Maier. Semitic Studies in Victorian Britain. A portrait of William Wright and his world through his letters. Würzburg, 2011.

Примечания 

Семитологи
Арабисты Великобритании
Выпускники Лейденского университета
Профессора Кембриджского университета
Адамсовский профессор арабского языка
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Востоковеды Великобритании